The Informant (1997) - een televisiefilm uit 1997
The Informant (boek) - een roman uit 2000 van Kurt Eichenwald
The Informant! - een film uit 2009